Paulhan ist der Name

 der französischen Gemeinde Paulhan im Département Hérault

Paulhan ist der Familienname folgender Personen: 

 Jean Paulhan (1884–1968), französischer Schriftsteller und Publizist
 Louis Paulhan (1883–1963), französischer Pilot